Реакция може да се отнася за:

 Реакция - политико-исторически марксически термин;
 Реакция – психологическо противодействие;